Сероза́к — топоним в Сосновском районе Челябинской области и Советском районе Челябинска.
 Серозак — посёлок и железнодорожная станция.
 Серозак — река, правый приток Миасса, впадает в Шершнёвское водохранилище.